Ichtiozaur (Ichthyosaurus) – rodzaj ichtiozaura z rodziny Ichthyosauridae; jego nazwa znaczy „rybi jaszczur”.

Żył w okresie wczesnej jury (około 200–176 mln lat temu) na terenach współczesnych Ameryki Północnej, Azji i Europy. Jego szczątki znaleziono na Grenlandii, w Niemczech, Chinach, Kanadzie i USA.

Najbardziej znany przedstawiciel rzędu ichtiozaurów. Osiągał długość ciała około 3–3,3 m i masę około 100 kg. Miał wysoką płetwę grzbietową i płetwę ogonową w kształcie półksiężyca. Jego skóra była gruba i gładka. Żywił się prawdopodobnie głównie rybami.

Pomnik ichtiozaura znajduje się w Geoparku Owadów-Brzezinki.

Gatunki 
 Ichthyosaurus communis De la Beche & Conybeare, 1821 (gatunek typowy)
 Ichthyosaurus breviceps Owen, 1881
 Ichthyosaurus conybeari Lydekker, 1888
 Ichthyosaurus anningae Lomax & Massare, 2015
 Ichthyosaurus larkini Lomax & Massare, 2017
 Ichthyosaurus somersetensis Lomax & Massare, 2017

Filogeneza rodzaju według Lomaksa i Massare (2017)

Galeria

Przypisy 

Ichtiozaury jury